Сисили:
 Сисили́ () — одна из провинций Буркина-Фасо
 Сиси́ли (; род. 1985) — американская (США) телевизионная и киноактриса

См. также 
 USS Sicily (CVE-118) — эскортный авианосец типа «Комменсмент Бей»